Assis (Itália) — comuna italiana na região da Úmbria
 Assis (São Paulo) — município brasileiro no estado de São Paulo
 Assis (Crateús) — distrito brasileiro no estado do Ceará
 Assis Brasil — município brasileiro no estado do Acre
 Roberto de Assis Moreira — jogador de futebol brasileiro conhecido como Assis

Desambiguações de topônimos